Тюхте́т — село в Тюхтетском районе Красноярского края, административный центр Тюхтетского сельсовета.

География 
Расположено на берегу реки Тюхтет (бассейн Оби), возле припоселкового соснового бора, которому присвоен статус памятника природы регионального значения, цель которого — сохранить уникальный лес. Бор также является местом отдыха для местных жителей.

История 
В Тюхтет отправляли в ссылку людей, преступивших закон, а также «неблагонадежных». В 1715 году ссыльные поселенцы из числа староверов стали основателями деревни. Затем из категории ссыльных граждан прибывало пополнение. Тюхтет был местом для поселения ссыльных до конца 1940-х годов, что не мешало селу развиваться: шла торговля, возникали ремёсла. Жители в Тюхтете и окрестных деревнях продавали излишки сельскохозяйственной продукции, которая пользовалась спросом и привлекала торговцев даже из-за границы, в основном, из Китая. Они, в свою очередь, снабжали жителей Тюхтета пряностями.

Статус районного центра Тюхтет получил в 1925 году, но большая часть социально-бытовой инфраструктуры в селе появилась в годы, когда закончилась гражданская война. До революции здесь работала лишь школа и была построена небольшая больница.

Население

Инфраструктура 
В посёлке работает сельская администрация, ЗАГС, есть профтехучилище, действует больница (амбулатория и стационар). В общеобразовательной школе №1 села Тюхтет создан краеведческий музей. Выходит газета «Голос Тюхтета».

Ближайшие села - Пузаново (10 км), Лазарево (14 км), Георгиевка (15 км), между ними действует автобусное сообщение. Поселок находится в 279 км от Красноярска. Ближайшая железнодорожная станция в г. Боготол (линия Ачинск — Анжерская) - 42 км.

В 1996 в селе открыт православный приход, построена нарядная деревянная церковь в 2008-2009 годах. Здание возведено по проекту восьмерика на четверике, с пятигранным алтарем и шатровой звонницей над трапезной.

Известные уроженцы 
Толстихин, Алексей Иванович (1917—1992) — полный кавалер ордена Славы.

Примечания 

Населённые пункты Тюхтетского района
Районные центры Красноярского края